Sheffield – miasto w hrabstwa South Yorkshire, północnej Anglii
 Sheffield – stacja kolejowa w mieście Sheffield w hrabstwie South Yorkshire
 City of Sheffield – dystrykt (unitary authority) w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Sheffield – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
 Sheffield – album niemieckiego zespołu  Scooter

Miejscowości w Australii:
 Sheffield – miasto na Tasmanii
Miejscowości w USA:
 Sheffield – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Colbert
 Sheffield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Sheffield – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Sheffield – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Sheffield – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Sheffield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Sheffield – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
Gminy w USA:
 Sheffield (ang. Sheffield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Sheffield (ang. Sheffield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Sheffield (ang. Sheffield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Sheffield (ang. Sheffield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Sheffield (ang. Sheffield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Sheffield (ang. Sheffield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
Inne miasta o tej nazwie:
 Sheffield (Tasmania)
 Sheffield (Nowa Zelandia)

Osoby o nazwisku Sheffield:
 Gary Sheffield

Nazwa noszona przez brytyjskie okręty: HMS "Sheffield"